Марина Александровна Аитова (урождённая Коржова, род. 13 сентября 1982 года) — казахская легкоатлетка (прыжки в высоту), мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Личное достижение 1,99 м установлено в Афинах 13 июля 2009 года.

Карьера 
Начинала свою спортивную карьеру в Караганде. Специализировалась в беге на спринтерские дистанции и тренировалась у Князева Виталия Владимировича (ум. 09.02.1999). Первое выступление на мировой легкоатлетической арене – Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2003 и Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2003 года, где спортсменка не прошла квалификацию. Участвовала в Олимпийских играх 2004 года в Афинах, однако также не прошла в финал. На чемпионате мира 2007 года была седьмой, в 2008 году – пятой на чемпионате мира в залах и десятой на Олимпийских играх. На чемпионате мира 2009 года не попала в финал. В 2010 году заняла первое место на чемпионате Азии в залах, повторив рекорд соревнований, равный 1,93 м.

Соревнования

Лучшие результаты по годам 

Лучший результат — 1,99 м. — является рекордом Азии по прыжкам в высоту на открытом воздухе.

Ссылки 
 
 Marina Aitova  — профиль на сайте www.sports-reference.com.

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Прыгуны в высоту Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике